Victoria Częstochowa – klub piłkarski
 Victoria Częstochowa – klub tenisowy